Wilden – miejscowość w hrabstwie Bedfordshire (Anglia)
 Wilden – miejscowość w hrabstwie Worcestershire (Anglia)